Хонатан Ариэль Вальенте Мельгарехо (; родился 21 февраля 1998 года в Сан-Лоренсо, Парагвай) — парагвайский футболист, нападающий клуба «Либретад».

Клубная карьера 
Вальенте — воспитанник клуба «Либретад». 25 сентября 2014 года в матче против «3 февраля» он дебютировал в парагвайской Примере, в возрасте 16-ти лет. В том же году Вальенте стал чемпионом Парагвая. 20 октября в поединке против «Хенераль Диас» Хонатан забил свой первый гол за «Либертад». В 2017 году он во второй раз стал чемпионом страны.

Международная карьера 
В 2015 году в составе юношеской сборной Парагвая Вальенте принял участие в домашнем юношеском чемпионате Южной Америке. На турнире он сыграл в матчах против команд Аргентины, Эквадора, а также дважды против Колумбии и Бразилии. В поединке против колумбийцев Хонатан забил два гола.

Достижения 

Командные

 «Либретад»
  Чемпионат Парагвая по футболу — Клаусура 2014
  Чемпионат Парагвая по футболу — Апертура 2017

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Статистика на Eurosport.co.uk
 Статистика на Fichajes.com

Футболисты Парагвая
Игроки ФК «Либертад»